Esistono più comuni francesi con questo nome

Marignac – Alta Garonna
Marignac – Charente Marittima
Marignac – Tarn e Garonna